William Stevenson (1900–1985) olimpiai bajnok amerikai atléta, futó
 William Stevenson (1923–1992) kanadai kenus, olimpikon
 William Stevenson (kanadai író)

Lásd még
 William Stephenson (egyértelműsítő lap)

Jegyzetek